Margon (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Margon (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Margon –  woda słodka butelkowana